Сен-Сір-л'Еко́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 22 км на захід від Парижа, 6 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6985 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 17376,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін
 Особлива військова школа Сен-Сір

Примітки

Посилання 

 Сен-Сір-л'Еколь, Офіційний сайт

 Сен-Сір-л'Еколь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сір-л'Еколь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Івлін
Передмістя Парижа